Нурыев — туркменская фамилия. Известные носители:

 Нурыев, Ишангулы (род. 1955) — туркменский политик, кандидат на пост Президента Туркменистана на выборах 2007 года.
 Нурыев, Мамет (1923 — после 1985) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда. 
 Нурыев, Сапармурад Нурыевич (род. 1934) — туркменский политик, заместитель Председателя Кабинета министров Туркменистана.

См. также 
 Нуриев
 Нуреев